

Carriera
Cresciuto nelle giovanili dell', ha esordito il 5 novembre 2014 in occasione del match vinto 2-1 contro il .

Nel 2018 è stato acquistato dal .

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 15 marzo 2018.

Collegamenti esterni